Miejscowości w USA:
 Mesquite – miasto w stanie Nevada, w hrabstwie Clark
 Mesquite – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Doña Ana
 Mesquite – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Dallas
 Mesquite – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Starr